Доктор Џекил и господин Хајд () је амерички хорор филм из 1931. године, са Фредриком Марчом у главној улози. Филм је снимљен по истоименој причи Роберта Луиса Стивенсона, о научнику благе нарави и лепих манира који проналази напитак који га претвара у окрутног, убилачки настројеног манијака. Марч је за ову улогу награђен Оскаром за најбољег главног глумца.

Улоге 

|-
|Фредрик Марч || др Џекил/г. Хајд
|-
|Миријам Хопкинс || Ајви Пирсон
|-
|Роуз Хобарт || Мјуријел 
|-
|Холмс Херберт || др Лењон
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1931.
Филмови на енглеском језику
Амерички хорор филмови
Амерички црно-бели филмови
Научнофантастични хорор филмови
Цензурисани филмови
Филмови у којима је глумац освојио награду Оскар за најбољу главну улогу
Хорор филмови 1930-их